Hetu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Jacques Hétu, einen kanadischen Komponisten
 Hetu (Yuexi), die Großgemeinde Hetu (河图镇) im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Anhui
 Hetu (Nanchuan), die Gemeinde Hetu (河图乡) im Stadtbezirk Nanchuan der chinesischen Stadt Chongqing
 Hetu (Longyang), das Straßenviertel Hetu (河图街道) im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan